Брантом, Пьер де Бурдейль (1527—1614) — хронист придворной жизни времён Екатерины Медичи
 Брантом — кантон во Франции, департамент Дордонь
 Брантом — коммуна во Франции, департамент Дордонь